Batalha de Cumas (524 a.C.) — batalha entre tirrênios, úmbrios, dáunios e várias outras tribos contra a cidade grega de Cumas, na Magna Grécia
 Batalha de Cumas (474 a.C.) — batalha entre a República Romana e os etruscos de Cumas
 Batalha de Cumas (215 a.C.) — batalha entre as forças cartaginesas de Aníbal e as legiões romanas de Semprônio Graco perto de Cumas
 Batalha de Cumas (47 a.C.) — batalha naval travada entre as frotas de Siracusa e Cumas contra os etruscos

Desambiguações de guerras e batalhas